Seywald ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Seywald (* 1955), österreichische Malerin
 Franz Seywald (1891–1944), österreichischer Landesbeamter
 Heinrich Seywald (1894–1973), deutscher Generalmajor der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Seiwald